Уклеино — деревня в Себежском районе Псковской области России.

Входит в состав городского поселения Идрица.

География 
Расположена на северном прибрежье Уклейнского озера, в 23 км к юго-востоку от посёлка Идрица и в 5 км к юго-западу от бывшего волостного центра Сутоки.

История 
С 1817 года владельцем имения Уклеина Себежского уезда Витебской губернии являлся Николай Иванович фон Бек. Далее владельцем имения была Вера Каролина Шарлотта Николаевна Бек (Бартошевская).

С января 1995 до апреля 2015 года деревня входила в состав ныне упразднённой Красной волости.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 52 жителя.
 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 % от общей численности в 46 чел..

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Автомобильная дорога общего пользования местного значения «Уклеино — Малиновка»	(идентификационный номер 58-254-835 ОП МП 58Н-114), протяжённостью 4 км.

Примечания 

Населённые пункты Себежского района